Roulot est un nom de famille français.

 Jacques Roulot (1933-2002), escrimeur français.
 Jean-Marc Roulot (né en 1955), acteur français, également vigneron.
 Pierre Roulot (1917-2007), peintre et céramiste français.